Finckenstein steht für:

 Finckenstein, Kr. Rosenberg/Westpreußen, historische deutsche Bezeichnung für Kamieniec (Susz)
 Schloss Finckenstein, Barockschloss in Polen im ehemaligen Landkreis Rosenberg in Westpreußen, seit 1945 Ruine
 Vertrag von Finckenstein, zwischen Frankreich und Persien 1807

Personen aus der Familie der Grafen Finck von Finckenstein, ostpreußisches Adelsgeschlecht:

 Albrecht Konrad Finck von Finckenstein (1660–1735), königlich preußischer Generalfeldmarschall
 Björn von Finckenstein (1958–2021), namibischer Arzt und Politiker

 Eva Gräfin Finck von Finckenstein, geb. Schubring (1903–1994), deutsche Politikerin (GB/BHE, ab 1956 CDU)
 Friedrich Ludwig Karl Finck von Finckenstein (1745–1818), Präsident der Neumärkischen Regierung
 Günther Reichsgraf Finck von Finckenstein (1852–1923), Mitglied des Preußischen Herrenhauses, Deichhauptmann
 Hans-Werner Graf Finck von Finckenstein (1926–2012), deutscher Diplomat
 Heinrich Georg Graf Fink von Finkenstein (1894–1984), deutscher Politiker NSDAP
 Joachim Finck von Finckenstein (* 1954), deutscher Facharzt für Plastisch-Ästhetische Chirurgie
 Karl Friedrich Albrecht Finck von Finckenstein (1772–1811), deutscher Diplomat
 Karl Wilhelm von Finckenstein (1714–1800), preußischer Minister
 Konrad Finck von Finckenstein (1860–1916), deutscher Reichstagsabgeordneter
 Konrad Karl Finck von Finckenstein (1820–1900), deutscher Abgeordneter
 Ludwig Finck von Finckenstein (1743–1803), Kanzler und Chefpräsident der Ostpreußischen Regierung
 Ottfried Graf von Finckenstein (1901–1987), deutscher Schriftsteller und Übersetzer

Siehe auch:
 Finkenstein
 Finckenstein & Salmuth